В соревнованиях по санному спорту на зимних Олимпийских играх 2018 года могли принять участие 110 спортсменов (80 мужчин и 30 женщин), которые соревновались в четырёх дисциплинах. Каждая страна могла быть представлена не более чем 10-ю спортсменами (7 мужчин и 3 женщины).

Правила квалификации 
Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществляется на основании рейтинга Кубка мира FIL по состоянию на 1 января 2018 года. Согласно ему олимпийские квоты получают 37 мужчин, 27 женщин и 17 двоек. В одиночных дисциплинах страна может быть представлена максимум тремя спортсменами, а в соревнованиях двоек 2 экипажами. Оставшиеся 8 путёвок будут распределены среди сборных, не получивших достаточное количество лицензий для участия в командной эстафете.

Хозяевам Игр гарантировано по одной квоте в каждой дисциплине. Неиспользованные хозяевами квоты перераспределяются в соответствии с рейтингом FIL.

Квалификационные соревнования

Квалифицированные страны

Ссылки 
  Правила квалификации  
 Распределение квот 

Квалификация на зимние Олимпийские игры 2018